Липецкий:

 Липецкий, Алексей Владимирович (1887—1942) — липецкий поэт, прозаик и художник.
 Липецкий — молочный комбинат города Липецка.

См. также